Влади́мир Петро́вич Малю́гин (род. 8 октября 1973, Саратов) — российский актёр, артист цирка, каскадёр, постановщик трюков, театральный педагог.

Биография 
В 1992 году окончил цирковую школу-студию в г. Саратов. Работал артистом цирка в качестве жонглёра и эквилибриста.

В 1998 г. с отличием окончил Театральный факультет Государственной консерватории им. Л. Собинова (Саратов) по специальности «актёр драматического театра и кино» (мастерская народной артистки СССР В. А. Ермаковой). Лауреат саратовской театральной премии «Золотой Арлекин» (2000) за исполнение роли Ивана в спектакле «Привет вам, господа!»

В 2003 г. окончил аспирантуру по кафедре сценической пластики Российской академии театрального искусства (ГИТИС), где остался преподавать сценическое движение и фехтование. Ушёл из ГИТИСа в 2013 г. в звании доцента.

В качестве актёра, постановщика и педагога сотрудничал с рядом российских театров и институтов. Преподавал сценическое движение на театральных факультетах Государственной консерватории им. Л. Собинова (Саратов) и Института гуманитарного образования (Москва). С 2004 г. — режиссёр-педагог в театре «Et сetera». В 2011 г. основал в Москве «Школу ловкости».

Активно снимается в кино.

Член Ассоциации каскадёров России и Профсоюза каскадёров.

Имеет дочь.

Роли в театре 
 2013 — «Гамлет | Коллаж» (Театр наций, реж. Робер Лепаж)

Роли в кино 
актёр
 «Начало пути» («Утро патриарха») (2001)
 «Кодекс чести» (2002)
 «Следствие ведут знатоки» (2002)
 «Штрафбат» (2004) — штрафник
 «Гибель Империи» (2004)
 «Бункер» (2004)
 «Личный номер» (2004)
 «Атаман» (2005)
 «Псевдоним — Албанец» (2006)
 «На игре» (Геймеры) (2008)
 «Вернуть на доследование» (Висяки-2) (2008)
 «Правда скрывает ложь» (2009)
 «Адвокатессы» (2009)
 «Сеть» (2009)
 «Зверобой-2» (2009)
 «Час расплаты» (2010)
 «П. М. Третьяков. История великой коллекции» (2010)
 «Пятницкий. Дэн» (2010)
 «Интерны» (2010)
 «Следственный комитет. Чёрный полковник» (2011)
 «Пятницкий» (2011)
  Время Первых (2017)
 «Кто, если не я?» (2012)
 «Фемида видит» (2019) ― Вадим Чиркунов («Чира»), киллер

каскадёр
 «Штрафбат» (2004)
 «Ночной дозор» (2003)
 «Сармат» (2003)
 «Статский советник» (2004)
 «Гибель Империи» (2004)
 «Гибель Империи» (2004)
 «Бункер» (2004)
 «Эшелон» (2004)
 «Охота на гения» (2005)
 «Завещание Ленина» (2006)
 «Паутина» (2006)
 «Бой с тенью — 2» (2006)
 «1612-й . Смутное время» (2006)
 «Адмирал Колчак» (2007)
 «Муха» (2007)
 «Счастливы вместе» (2007)
 «Утомленные солнцем-2» (2007)
 «Хиромант-2» (2007)
 «Новая земля» (2007)
 «Псковская миссия» (2008)
 «На игре» (Геймеры) (2008)
 «Жила-была одна баба» (2008)
 «Темный мир» (К западу от солнца) (2008)
 «Хозяйка тайги» (2008)
 «Правда скрывает ложь» (2009)
 «Адвокатессы» (2009)
 «Сеть» (2009)
 «Дочь якудзы» (2009)
 «Раскол» (2009)
 «Грозные времена» (2010)
 «Slove. Прямо в сердце» (2010)
 «Пятницкий. Дэн» (2010)
 «Всем смертям на зло» (2010)
 «Интерны» (2010)
 «На волосок от пули» (2011)
 «Метро» (2011)
 постановщик
 «Бункер» (2004)

Ссылки 
 Персональный сайт
 Биография на сайте РАТИ-ГИТИС
 Биография на сайте Театра наций
 Школа ловкости В. Малюгина

Лауреаты премии «Золотой арлекин»